Il gruppo della saffirina è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della saffirina.

Minerali del gruppo della saffirina 
 Khmaralite
 Saffirina

Bibliografia 
 

saffirina